Тодд Харрис Голдман () — американский предприниматель, писатель и художник. Является основателем компании «Давид и Голиаф», производящей одежду, постеры и различные другие предметы, с разнообразными лозунгами. Согласно Wall Street Journal, стоимость «Давида и Голиафа» составила 90 миллионов долларов в 2004 году.

Карьера 

Голдман приобрёл славу, в частности, благодаря «мальчикоколотящим» лозунгам, например «Мальчишки тупы, кидайте в них камни» который был напечатан на футболках, наклейках на бампер и других аксессуарах, продаваемых «Давидом и Голиафом». В 2005 он выпустил книгу с таким же названием, которая была переведена на русский язык.

Голдман стал мишенью для критики его маркетинга и слоганов. В 2004 в Лос-Анджелесе активист мужских прав Glenn Sacks начал кампанию против футболок «мальчишки тупы…» как части социального настроения, которое клеймило и преследовало мальчиков. Эта кампания привела к изъятию нескольких линий футболок из продажи в США в 2005.

Голдман занял 97 позицию в списке «100 людей которые выворачивают Америку», опубликованном в 2005 году. Голдберг также критиковал Голдмановский лозунг как часть того, что он назвал «мальчикорасшибающим безумием», в котором производители соответствующих продуктов не учитывают, что уровень клинической депрессии и самоубийств среди мальчиков выше, чем среди девочек в США. Голдман на критику ответил тем, что «он надеется, что его оценят ещё выше в следующем году»

Обвинение в плагиате 
В апреле 2007 Голдман был обвинён в плагиате веб-художником Дэйвом Келли, касательно Голдмановского «Dear God Make Everyone Die» который был напрямую содран с Келлевского комикса Purple Pussy 2001 года.

Книги 
 2005 — Все мальчишки — дураки! А девчонки — умницы! (переведена на русский язык в 2006 году)
 2007 — Все девчонки — странные, но они вкусно пахнут (переведена на русский язык в 2009 году)

Примечания 

Писатели США
Художники США
Писатели по алфавиту
Художники по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Предприниматели США